II. Mária angol királynő (1662-1694)
 II. Mária (Terézia) magyar királynő (1717–1780)
 II. Mária portugál királynő (1819-1853)